Бейгельзимер — фамилия.
 Бейгельзимер, Глеб Яковлевич (род. 1987) — российский баскетболист.
 Бейгельзимер, Юлия Эммануиловна (род. 1983) — украинская теннисистка.
 Бейгельзимер, Яков Ефимович (род. 1952) — советский материаловед

Примечания